

Shane O'Brien, född 9 augusti 1983 i Port Hope, Ontario, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som tillhör NHL-organisationen Anaheim Ducks och spelar för deras primära samarbetspartner San Diego Gulls i American Hockey League (AHL).

Spelarkarriär
O'Brien har tidigare spelat för Anaheim Ducks, Tampa Bay Lightning, Vancouver Canucks, Nashville Predators, Colorado Avalanche, Calgary Flames och Florida Panthers. Han spelade innan han kom till NHL för Portland Pirates i AHL, där han säsongen 2005–06 utsågs till ligans bäste back efter att gjort flest antal poäng respektive mål bland försvarare i ligan.

Statistik

Klubbkarriär

Externa länkar

Födda 1983
Män
Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Calgary Flames
Spelare i Colorado Avalanche
Spelare i Nashville Predators
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Vancouver Canucks
Spelare i Abbotsford Heat
Spelare i Cincinnati Mighty Ducks
Spelare i Kingston Frontenacs
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Toronto St. Michael's Majors
Levande personer
Idrottare från Ontario
Spelare valda i NHL Entry Draft 2003
Spelare valda av Mighty Ducks of Anaheim i NHL Entry Draft